Konflikt w Libanie (2011–2014)
 Protesty w Libanie (2019)